Suspended Animation:

 Suspended Animation (альбом Fantômas)
 Suspended Animation (альбом Esham)
 Suspended Animation (альбом The Monks)
 Suspended Animation (альбом Джона Петруччи)